«Кар-Мэн» — российская поп-группа, основанная в 1989 году. 
 «» — танцевальный спектакль Мэтью Борна на музыку «Кармен-сюиты» Ж. Бизе — Р. Щедрина (2000)